Григоровское — топоним:

Россия 
 Григоровское — деревня в Перемышльском районе Калужской области.

Украина 
 Григоровское — село,  Ореховский район,  Запорожская область
 Григоровское — село,  Вознесенский район,  Николаевская область

См. также 
 Григоровское сельское поселение